Elham Kavousi (født 4. juli 1984 i Bandar Abbas, Iran), er en dansk/iransk journalist, forfatter, foredragsholder og stylist.

Karriere 
Elham har forfattet bogen Mørkglødet. Hun har siden 2019 været en del af dommerpanelet på Danish Beauty Awards.

Privat 
Elham Kavousi danner til dagligt par med skuespiller & tv vært Hadi Ka-Koush.

Bogudgivelser 
 Kavousi, E. (2017) Mørkglødet: Beautybog til mørke skønheder. People'sPress. .

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Elham Kavousis hjemmeside 
 Elham Kavousi bog
 Dommerpanel
 Interview
 One on One med Elham
 Bolig interview

Journalister fra Danmark
Personer fra København